Kim Hyung-bum (calciatore)
Kim Hyung-bum (attore)